The Lincolnshire Poacher () — прозвище загадочной мощной коротковолновой номерной радиостанции, использовавшей в качестве позывного сигнала отрывок одноимённой английской народной песни. Считается, что она использовалась британской Секретной разведывательной службой и вещала с острова Кипр. Любительская радиопеленгация связала станцию с базой Королевских ВВС Великобритании в Акротири, где антенны типа HRS были признаны антеннами передатчика.. Передача состояла из синтезированного женского голоса, читавшего группы из 5 цифр (например, «3-9-7-1-5»), при этом последнее число в группе произносилось более высоко. Вероятно, станция использовалась для передачи агентам под прикрытием, работавшим в других странах, кодированных сообщений, которые расшифровывались с использованием шифра Вернама.

Аналогичная станция, прозванная «Cherry Ripe», предположительно, вещала из Австралии. Она использовала в качестве позывного сигнала несколько тактов одноимённой английской народной песни. В июле 2008 года и после «Lincolnshire Poacher» не работала, «Cherry Ripe» прекратила  работу в декабре 2009 года.

История 
Точная дата начала вещания неизвестна. Предположительно передачи велись с начала-середины 1970-х годов. Номерные радиостанции существовали ещё со времён Второй мировой войны и осуществляли одни из наиболее ранних радиотрансляций, но такие мощные станции, как «Lincolnshire Poacher», стали появляться во время Холодной войны, когда СССР и Великобритании потребовалось передавать сообщения непосредственно своим агентам в других странах. Несмотря на то, что после окончания Холодной войны число номерных радиостанций заметно сократилось, «Lincolnshire Poacher» продолжала действовать в 1990-е и 2000-е.

В 2000-е годы, в связи с распространением Интернета и тем,что новостные статьи и расследования стали более доступными для людей по всему миру, станция стала более известной. Это продолжалось в течение всего десятилетия, так как станция существовала и после приблизительно тридцати лет вещания. В середине 2000-х количество номерных радиостанций увеличилось.

В июле 2008 года «Lincolnshire Poacher» прекратила вещание. Последняя записанная передача станции произошла 29 июня 2008. Предполагается, что её заменила станция-сестра «Cherry Ripe», которая использует очень похожий позывной и передаёт сообщения посредством 200 наборов групп из 5 цифр.

Местоположение
Хотя использование номерных радиостанций не подтверждено ни одним из правительств мира, любители-энтузиасты утверждают, что определили источник сигнала и им является военная база Королевских ВВС Великобритании в Акротири на Кипре. Вероятно, радиостанция используется Секретной разведывательной службой (MI6) и управляется служащими Королевских ВВС, дислоцирующимися на этой базе.

Расписание передач 
«Lincolnshire Poacher» передавала сообщения несколько раз в день, семь дней в неделю, в разное время на разных частотах. Это расписание было действительным по состоянию на январь 2006 года. Время указано в UTC, частоты в МГц.

Ссылки

Источники 

Номерные радиостанции
Радиостанции Великобритании
Секретное вещание